David Breyer Singmaster – insegnante statunitense
 Genesis Breyer P-Orridge – cantante, musicista e attore britannico
 Gyula Breyer – scacchista ungherese
 Ralph Breyer – nuotatore statunitense
 Stephen Breyer – giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America